Il doppio  dell'USTA LA Tennis Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Scott Lipsky e David Martin erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato.

Harsh Mankad e Frederik Nielsen hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Carsten Ball e Travis Rettenmaier.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (finale)

 Todd Widom /  Michael Yani (semifinali) 
 Brian Battistone /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

USTA LA Tennis Open 2009